Estación Pueyrredón puede referirse a las siguientes estaciones ubicadas en la ciudad de Buenos Aires:
 la Estación Pueyrredón del ferrocarril Bartolomé Mitre;
 la Estación Pueyrredón de la línea B del subte de Buenos Aires;
 la Estación Pueyrredón de la línea D del subte de Buenos Aires;
o a las siguientes estaciones proyectadas en la misma ciudad:
 la Estación Pueyrredon de la línea F del subte de Buenos Aires;
 la Estación Pueyrredon de la línea G del subte de Buenos Aires.